

Pessoas
François-Timoléon de Choisy, escritor francês.
Jacques Denys Choisy, botânico e sistemata suíço.

Lugares
Choisy (Alta Saboia), comuna francesa.
Castelo de Choisy, antigo palácio francês.

Desambiguação